Мехралиев — фамилия; имеет женскую форму Мехралиева.
 Мехралиев, Сейфи Сеид оглы (1900—1977) — советский животновод, старший чабан колхоза имени 18-го партсъезда Зардобского района, Герой Социалистического Труда.
 Мехралиева, Фатьма Юсиф гызы (1926—2000) — советская азербайджанская певица и актриса, народная артистка Азербайджанской ССР.